У́лица Немиро́вича-Да́нченко — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь драматурга и режиссёра Владимира Ивановича Немировича-Данченко.

Россия 
 Улица Немировича-Данченко — улица в Новосибирске.
 Улица Немировича-Данченко — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Немировича-Данченко — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Немировича-Данченко — название Глинищевского переулка в Москве в 1943—1993 годах.

Украина 
 Улица Немировича-Данченко — улица в Виннице.
 Улица Немировича-Данченко — улица в Днепре.
 Улица Немировича-Данченко — улица в Донецке.
 Улица Немировича-Данченко — улица в Запорожье.
 Улица Немировича-Данченко — улица в Киеве.
 Улица Немировича-Данченко — улица в Чернигове.

Казахстан 
 Улица Немировича-Данченко — улица в Алма-Ате.